Bundestagswahlkreis 291 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ulm (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Tübingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Halle-Altstadt (1990 bis 1998)